

Patronyme 

 Alejandro Maldonado Aguirre (1936-), homme politique guatemaltèque ;
 Bárbara Rebolledo Aguirre (1973-), journaliste et présentatrice de télévision chilienne ;
  ;
 Emiliano Aguirre (1925-2021), paléontologue espagnol ;
 Esperanza Aguirre (1952-), femme politique espagnole, présidente de la Communauté de Madrid ;
 Francisca Aguirre (1930-2019), écrivaine espagnole ;
  ;
 Francisco de Aguirre (v. 1500-1581), conquistador espagnol ;
 Francisco Javier Máximo Aguirre de la Hoz (1946-), homme politique de la Communauté valencienne ;
 Hernán Aguirre (1995-), coureur cycliste colombien ;
  ;
 Javier Aguirre Onaindía (1958-), entraîneur de football, dit el vasco ("le basque") ;
 Jean-Michel Aguirre (1951-), joueur de rugby à XV et entraîneur français ;
  ;
 José Alfredo Aguirre (1994-), coureur cycliste mexicain ;
 José Antonio Aguirre (1904-1960), personnalité politique basque ;
 Jose Antonio Aguirre (né en 1975), boxeur mexicain ;
 José Ramón Aguirre (1988-), coureur cycliste mexicain ;
 Juan Pedro Aguirre (1781-1837), homme politique, dernier Directeur suprême des Provinces-Unies du Río de la Plata ;
 Julián Aguirre, (1868-1924), pianiste et compositeur de musique classique ;
 Julio César Aguirre (1969-), coureur cycliste colombien, professionnel de 1994 à 2003 ;
 Koldo Aguirre (1939-2019),  footballeur (milieu de terrain) devenu entraîneur de football ;
 Lope de Aguirre (1508-1561), conquistador basque-espagnol dont la vie a inspiré le cinéaste Werner Herzog (voir ci-dessous) ;
 Lorenzo Aguirre (1884-1942), peintre espagnol assassiné par les franquistes ;
 Luis Pérez Aguirre (1941-2001), écrivain et prêtre jésuite uruguayen ;
 Mark Aguirre (1959-), ancien joueur de basket-ball américain ;
 Memo Aguirre (1952-), de son vrai nom Juan Guillermo Aguirre, chanteur et compositeur chilien ;
 Pedro Aguirre Cerda (1879-1941), président du Chili de 1938 à 1942 ;
 Wilmer Aguirre (1983-), footballeur péruvien.

Œuvres 

 Aguirre, un album de bande dessinée ;
 Aguirre, la colère de Dieu, un film de Werner Herzog, sorti en 1972.

Toponyme

Pedro Aguirre Cerda, une commune de la banlieue de Santiago du Chili.

Aguirre, un canton.

Aguirre, une localité de la paroisse civile de Tinaquillo de la municipalité de Falcón dans l'État de Cojedes ;
 Aguirre, une des deux paroisses civiles de la municipalité de Maneiro dans l'État de Nueva Esparta.